Střední vrch může být:

 Střední vrch (594 m) – vrchol v Lužických horách u Dolního Prysku v Klíčské hornatině
Střední vrch (657 m) – vrchol v Lužických horách severovýchodně od Dolního Falknova v Klíčské hornatině, dříve Srní hora
 Střední vrch (Novohradské hory) (955 m) – vrchol v Novohradských horách
 Homole (Orlické hory) zvaný také Střední vrch (1000 m) – vrch v Orlických horách u Deštného v Orlických horách

Podobný název 
 Prostřední vrch